Золота́я улица — название улиц в различных населённых пунктах государств.

Россия 
 Золотая улица — улица в Курске.
 Золотая улица — улица в Москве.

 Золотая улица — улица в Петергофе (Санкт-Петербург).
 Золотая улица — прежнее (до 1967 года) название улицы Буракова в Москве.
 Золотая улица — прежнее (до 1922 года) название Щукинской улицы в Москве.

Украина 
 Золотая улица — улица во Львове.
 Золотая улица — улица в Ужгороде.

Чехия 
 Золотая улица (Злата улочка) — старинная улица Праги.